Lawsonville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lawsonville (North Carolina)
 Lawsonville (Texas)